Сиуа (также сива, сиви, тасиуит) — один из берберо-ливийских языков. Распространён в оазисах Сива и Кара в северо-западной части Египта. Вместе с языками ауджила, сокна, фоджаха и гхадамес, распространёнными в оазисах Ливии, образуют восточноберберскую ветвь берберо-ливийских языков.

Ареал и численность 
Область распространения языка сиуа находится в крайне восточной части берберского ареала — в нескольких селениях в западных районах оазиса Сива и в оазисе Кара на северо-западе Египта в приграничных районах с Ливией (в мухафазе Матрух).

Данные в источниках о численности носителей сиуа существенно различаются. Согласно справочнику языков «Ethnologue» число говорящих — около 30 тыс. чел. (2006), согласно данным организации «The Joshua Project» — около 32 тыс. чел., по информации «Атласа исчезающих языков мира» ЮНЕСКО — 15 тыс. чел. (2008), также имеются оценочные данные в 20 тыс. чел. (1999) (сайт «Berberworld» и институт эволюционной антропологии общества Макса Планка), в 10 тыс. чел. (в статье «Берберо-ливийские языки» А. Ю. Милитарёва, опубликованной в лингвистическом энциклопедическом словаре, 1990), а также в 5 тыс. чел. (World Oral Literature Project). В своей работе «Siwa and its significance for Arabic dialectology» Lameen Souag, ссылаясь на перепись населения Египта 2006 года, приводит цифру говорящих на сиуа в 15 886 чел., исключив жителей арабоязычных селений на востоке Сивы из общего числа жителей оазиса, и включив бербероязычное население оазиса Кара (около 300 чел.). Носители сиуа двуязычны, большинство из них также говорит на арабском, но язык сиуа при этом продолжают использовать все возрастные группы берберов.

Вопросы классификации 
Во всех классификациях берберо-ливийских языков сиуа относится к восточноберберской ветви этой подсемьи, в отношении же определения места сиуа во внутренней дифференциации восточноберберских языков существуют расхождения. В классификации, опубликованной в справочнике языков «Ethnologue», сиуа противостоит, образующим отдельную группу в восточноберберских, языкам ауджила и сокна. В классификации голландского лингвиста М. Коссманна (Maarten Kossmann) сиуа вместе с языками сокна и нефуса составляют группу восточноберберских языков, противостоящую группе, которая включает языки гхадамес и ауджила.

Лингвистическая характеристика 
Для сиуа характерен ряд языковых особенностей, некоторые из которых обособляют его от одних восточноберберских языков и сближают его с другими восточноберберскими языками. Так, например, употребление особого синтетического пассива с показателем -i- обособляют от других сиуа и ауджила, а порядок слов SVO характеризует отдельно от других сиуа и фоджаха (в остальных восточноберберских языках порядок слов преимущественно VSO). Также сиуа отличается большим количеством лексических заимствований из египетского диалекта арабского языка (значительным является влияние арабского и на морфологию и синтаксис сиуа) и отсутствием заимствований из итальянского, характерных для восточноберберских языков Ливии.

Примечания 

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
  — Карта языков Ливии и Египта.

Берберо-гуанчские языки
Языки Египта
Вымирающие языки